Тодд Уайт (; род. , Каната, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. В Национальной хоккейной лиге выступал за клубы «Чикаго Блэкхокс», «Филадельфия Флайерз», «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд», «Атланта Трэшерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
На драфте НХЛ не выбирался. 6 августа 1997 года, как свободный агент подписал контракт с Чикаго Блэкхокс. В дебютном сезоне в НХЛ сыграл семь матчей и забросил одну шайбу. В конце сезона 1999/00 был обменян в «Филадельфия Флайерз». Сыграл за Флайерз всего 3 матча.

12 июля 2000 года подписал контракт с «Оттава Сенаторз». Во время локаута в сезоне 2004/05 играл в Шведской хоккейной лиге за «Сёдертелье». В 2005 году был обменян в команду «Миннесота Уайлд».

В 2007 году подписал четырёхлетний контракт с клубом «Атланта Трэшерз». В сезоне 2008/09 играя в звене Брайаном Литтлом и Ильёй Ковальчуком набрал рекордные для себя очки, 73 (22+51) очков в 82 играх. Трио было известно как звено «Маленький Белый русский».

2 августа 2010 года Тодд Уайт был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на Дональда Брашира и Патрик Райсмиллера.

Достижения 
 Нет

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика Уайта на Eliteprospects
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Выпускники Университета Кларксона